Афана́сьєв () — поширене російське прізвище, утворене від імені Афанасій. Жіноча форма — Афана́сьєва.

Відомі носії 
 Афанасьєв Анатолій Павлович (1920—2004) — російськомовний поет Закарпаття, поет-фронтовик, фольклорист.
 Афанасьєв Борис Гнатович (1920—1992) — український диригент.
 Афанасьєв Борис Іванович (1913—1983) — радянський футболіст та хокеїст.
 Афанасьєв Вагур (1979—2021) — естонський письменник, режисер та музикант.
 Афанасьєв Василь Андрійович (1922—2002) — український мистецтвознавець.
 Афанасьєв Віктор Андрійович (1917—1987) — український режисер.
 Афанасьєв Віктор Вікторович (1992—2017) — український військовий, учасник війни на сході України.
 Афанасьєв Володимир Вікторович (1895—1974) — Народний артист Узбецької РСР.
 Афанасьєв Геннадій Олександрович (1897—1959) — російський лікар-фтизіатр, кандидат медичних наук.
 Афанасьєв Геннадій Сергійович (* 1990) — один із обвинувачених у справі так званих «терористів групи Сенцова», політв'язень.
 Афанасьєв Георгій Дмитрович (1906—1975) — російський геолог і петрограф. Член-кореспондент АН СРСР (1953).
 Афанасьєв Георгій Омелянович (1848—1925) — історик, педагог, журналіст, громадський діяч, міністр закордонних справ Української Держави.
 Афанасьєв Георгій Павлович (1872 — ?) — полковник Армії Української Держави.
 Афанасьєв Данило Якович (1902—1990) — український біолог, геоботанік, доктор біологічних наук (1966), лауреат премії імені Миколи Холодного АН УРСР (1973).
 Афанасьєв Денис Володимирович (* 1979) — російський хокеїст, центральний нападник.
 Афанасьєв Денис Ігорович — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Афанасьєв Дмитро Володимирович (1984—2015) — боєць добровольчого батальйону «ОУН», учасник війни на сході України.
 Афанасьєв Євген Андрійович ( 1926) — український мистецтвознавець.
 Афанасьєв Євген Іванович (1837—1897) — терапевт, доктор медицини, заслужений ординарний професор Київського університету святого Володимира.
 Афанасьєв Ігор Якович (* 1953) — український режисер, драматург, журналіст.
 Афанасьєв Костянтин Семенович (1821—1871) — російський архітектор.
 Афанасьєв Микола Васильович — проректор Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, заслужений працівник освіти України.
 Афанасьєв Микола Михайлович (1916—2009) — один з найвизначніших конструкторів стрілецького озброєння СРСР та світу.
 Афанасьєв Олег Євгенович — український географ.
 Афанасьєв Олександр:
 Афанасьєв Олександр Гаврилович — гравер на міді першої половини XIX століття.
 Афанасьєв Олександр Миколайович (1826—1871) — російський історик літератури і фольклорист
 Афанасьєв Олександр (військовий інженер) — російський військовий інженер
 Афанасьєв Олександр Миколайович — російський фольклорист
 Афанасьєв Олександр Олександрович — український футболіст
 Афанасьєв Сергій Олександрович (* 1959) — директор Інституту гідробіології НАН України
 Афанасьєв Федір Михайлович (1883—1935) — начальник штабу армії Східного фронту під час Громадянської війни в Росії.
 Афанасьєв Юрій Анатолійович — підполковник служби безпеки України, лицар ордена Данила Галицького.
 Афанасьєв Юрій Миколайович (1934—2015) — російський історик та громадський діяч.

Жінки: Афанасьєва

Див. також 
 Афанасьєва
 Афанасьєв-Чужбинський Олександр Степанович

Примітки